grijze heidezakdrager
 veenheidezakdrager
 zwarte heidezakdrager